Csehország
 Milíře, település a Tachovi járásban
 Milíře, Pec pod Sněžkou településrésze a Trutnovi járásban
 Milíře, Rádlo településrésze a Jablonec nad Nisou-i járásban
 Milíře, Rozvadov településrésze a Tachovi járásban
 Milíře, Rovná településrésze a Sokolovi járásban
 Milíře, Šindelová településrésze a Sokolovi járásban